Galiana est un patronyme espagnol qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Agustín Galiana (1978-), un acteur espagnol ;
  (1946-), un chanteur argentin ;
  (1931-2005), un boxeur espagnol ; 
 Lluís Galiana (1740-1771), un frère dominicain, écrivain et érudit espagnol de langue catalane ;
  (1941-), ou Manolo Galiana, un acteur espagnol ;
 María Galiana (1935-), une actrice espagnole ;
  (1932-2008), un poète et auteur de théâtre espagnol.
 Carmen Ferrando Galiana, plus connue par son nom d'artiste Carmen Morell (1923-2015), une chanteuse de flamenco espagnole ;

Architecture 
 Le Palacio de Galiana, un palais de Tolède (Espagne) du  situé sur les rives du Tage.

Voir aussi 
 , un patronyme italien ;
 , un patronyme italien ;
 , un patronyme espagnol ;
 , un patronyme italien.

Patronyme hispanique